Kambyses oder Cambyses ist:

der Name folgender achämenidischer Könige:
 Kambyses I., Sohn von Kyros I., Vater von Kyros II.
 Kambyses II. (um 558 – 522 v. Chr.), Sohn von Kyros II.

in der antiken Geographie:
 ein Fluss in Kambysene, Nebenfluss des Kyros, heute der Iori in Georgien
 ein nicht genau identifizierter Fluss in Atropatene, siehe Kambyses (Atropatene)

in der Literatur:
 Kambysesroman, Fragment einer koptischen Erzählung
 Cambyses, Tragödie von Thomas Preston (Autor) (1569)
 Qambeez (Cambyses), Tragödie des arabischen Autors Ahmed Shawqi